Аккайы́н (, до 2007 г. — Белоцерко́вка) — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Вознесенского сельского округа. Код КАТО — 114031200.

География 
Село расположено в северной части района, на левом берегу реки Кайракты, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) от административного центра района — города Макинск, в 12 километрах к северу от административного центра сельского округа — села Вознесенка.

Абсолютная высота — 339 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Купчановка — на юге, аул Байсуат — на севере, село Еруслановка — на северо-востоке.

Западнее села проходит автодорога областного значения КС-1 «Жалтыр — Макинск».

Население 
В 1989 году население села составляло 560 человек (из них русские — 51%).

В 1999 году население села составляло 460 человек (238 мужчин и 222 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 397 человек (200 мужчин и 197 женщин).

История 
Постановлением Акимата Акмолинской области от 27 апреля 2007 года N а-5/145 и решением Акмолинского областного Маслихата от 27 апреля 2007 года N ЗС-26-13 «О переименовании некоторых населенных пунктов Акмолинской области по Буландынскому и Аршалынскому районам», зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 25 мая 2007 года № 3223 —  село Белоцерковка Вознесенского сельского округа было переименовано в село Аккайын.

Инфраструктура 
В селе функционируют:

 Аккайынская общеобразовательная основная школа;
 Фельдшерско-акушерский пункт;
 1 частный магазин.

Улицы 
 ул. им. Сакена Сейфуллина
 ул. Набережная
 ул. Степная
 ул. Школьная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Буландынского района